Кахеме има више значења:

 Кахеме (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кахеме, Парахе Енмедио де лос Аројос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кахеме (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Кахеме (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Кахеме (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кахеме, Санта Роса (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику